Le combat de Pontsal a lieu lors de la chouannerie. Le , les Républicains reprennent le château de Pontsal aux Chouans.

Le combat
Le , à la suite du débarquement des émigrés à Carnac, le général en chef Lazare Hoche sort de Vannes et effectue une première reconnaissance des lignes royalistes avec 400 fantassins et 30 cavaliers, il se porte en direction d'Auray, et rencontre les Chouans aux abords de cette ville, dans le château de Pontsal, en Plougoumelen. Bien que retranchés dans le château et le parc, les Chouans, repoussés par les Républicains, battent en retraite sur Auray. De leur côté les Républicains, forts de ce premier succès, regagnent Vannes.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 , 1194.
 Jean Julien Michel Savary, Guerres des Vendéens et des Chouans contre la République ..., Tome V texte en ligne sur google livres

Pontsal, 02 
Pontsal, 02 
Pontsal, 02 
Chouannerie dans le Morbihan
Plougoumelen